Merrimac può riferirsi a:

 Stati Uniti d'America
 Merrimac – comune della contea di Essex, Massachusetts
 Merrimac – città della contea di Sauk, Wisconsin
 Merrimac – città della contea di Montgomery, Virginia